Drie bruggen over het Albertkanaal:
 Brug bij Hasselt (N74)
 Brug bij Hasselt (ring)
 Brug bij Hasselt (sluis)